Галицький повіт (ЗУНР)
 Галицький повіт (Королівство Галичини та Володимирії)
 Галицький повіт (Руське воєводство)
 Галицький повіт (Костромська губернія)